Dükergraben steht für
 Dükergraben (Oder-Spree-Kanal), Meliorationsgraben in Spreenhagen, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Dükergraben (Wümme), linker Zufluss der Wümme in Niedersachsen